В одиночному розряді тенісного турніру Clairol Crown 1981, який проходив в рамках циклу незалежних жіночих тенісних турнірів 1981 року, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Гану Мандлікову 6-4, 6-3.

Основна сітка

Посилання 

Clairol Crown